Konstytucja Węgier (1949)
 Konstytucja Węgier (2011)